Натуральне число 1055
 1055 рік до нашої ери
 1055 рік нашої ери